Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy „Słowiańska Wiara” – rodzimowierczy związek wyznaniowy, nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian (wyznający rodzimowierstwo słowiańskie). Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2009 roku, związek został wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod numerem 172. Siedzibą związku jest miasto Opole. Pod obecną nazwą wymieniony po raz pierwszy w 2006 roku we Wrocławiu, w głównej mierze w wyniku wyodrębnienia się części członków z lokalnej grupy Rodzimej Wiary oraz scalenia się kilku innych miejscowych, niezależnych, nieformalnych grup rodzimowierczych. W 2011 roku grupa wyznaniowa miała skupiać 296 osób.

Związek Słowiańska Wiara deklaruje istnienie kilku swoich oddziałów w Polsce. Organizuje święta ogólnopolskie i lokalne. Jego inicjatywą jest m.in. wręczanie w czasie obrzędu Jarych Godów (osobom uznanym przez ten związek za szczególnie zasłużone dla badań nad religią, a także dla popularyzacji kultury Słowian), odznaczenia Dęby Słowiańskie. Dotychczas odznaczeniem tym zostali przez nich uhonorowani:
 Paweł Rochala, pisarz – za książkę pt. „Bogumił Wiślanin”
 Czesław Białczyński

Przypisy 

Słowianowiercze związki wyznaniowe